Rock Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rock Hill (Missouri)
Rock Hill (New York)
Rock Hill (South Carolina)